Municipio de Comstock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Comstock (condado de Kalamazoo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalamazoo.
 Municipio de Comstock (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Comstock (condado de Custer, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.